Malomychailiwka (; ) ist ein Dorf im Osten der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit 3000 Einwohnern (2006). Malomychailiwka ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde.
Das 1877 gegründete Dorf liegt im Norden des Rajon Pokrowske 21 km nordöstlich vom Rajonzentrum Pokrowske und 150 km südöstlich vom Oblastzentrum Dnipro. Durch die Ortschaft verläuft die Territorialstraße T–04–27.

Zur Landratsgemeinde zählt, neben Malomychailiwka, noch das 1 km² große Dorf Jabluniwka () mit 20 Einwohnern. Im Norden grenzt das Dorf an die Siedlung städtischen Typs Prosjana.

Weblinks 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Pokrowske